Kataklysm kan syfta på

 Kataklysm (musikgrupp) – en kanadensisk death metalgrupp
 Kataklysm (World of Warcraft) – ett speltillägg till World of Warcraft